Torrenova – comune italiano della città metropolitana di Messina
 Torrenova – zona di Roma fra i municipi VI e VII
 Torrenova – frazione di Calvià sull'isola di Maiorca in Spagna
 Torrenova – fermata della Linea C della metropolitana di Roma
 Torrenova di Bisterza – frazione di Bisterza nella Carniola Interna-Carso